Юрий Бартенев:
 Бартенев, Юрий Никитич (1792—1866) — русский мемуарист и чиновник, автор воспоминаний, действительный статский советник.
 Бартенев, Юрий Петрович (1866—1908) — русский общественный деятель, монархист.